Lunar Orbital Platform-Gateway, Lunar Orbital Platform-Gateway — запланований проект НАСА щодо побудови пілотованої космічної станції на орбіті Місяця.
 Media Gateway Control Protocol (MGCP), MGCP () — протокол для управління шлюзами між IP-мережею і комутованою телефонною мережею загального користування.
 Media Gateway Control Protocol (Megaco) або ж Media Gateway Control Protocol (Megaco) — протокол що використовується між елементами телекомунікаційних мереж.
 ВЕС Гамбер-Гейтвей, ВЕС Humber Gateway () — британська офшорна вітрова електростанція в Північному морі біля узбережжя Англії.
 Media Gateway Controller, Media Gateway Controller (MGC) — є системою, яка використовується в деяких передачах голосу за допомогою IP-телефонії.
  — колишня американська компанія, яка займалася виробництвом комп'ютерів.